Князево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области. Располагается на границе Тутаевского и Ярославского муниципального районов. Территория вокруг деревни Князево отделена от основной территории ТМР рекой Ить. Примерно в 1 км от деревни располагался кирпичный завод, а рядом находилась деревня, следов от которой не осталось. В настоящее время деревня считается урочищем из-за отсутствия прописанных в ней жителей. Тем не менее, в деревне есть постоянно проживающие, а в течение летнего сезона в Князево приезжают временно проживающие жители. В основном, они занимаются садоводством, животноводством и огородничеством. 

В деревне имеется пожарный пруд, подпитываемый родниковыми источниками. Однако, благоустройство пруда не соответствует нормам, из-за чего весной происходит подтопление близлежащих земельных участков. В течение летнего периода жители используют воду из него в хозяйственных целях. По замерам, самостоятельно выполненным жителями зимой 2021 года, он имеет глубину не более 2-х метров.

Население

История 
Существует красивая легенда рождения этой деревни. В стародавние времена охотился в этих местах князь со своей свитой. Поохотился, устал, прилег отдохнуть на холме… Его очаровал прекрасный вид на реку, богатая природа. Река была полноводная, широкая, по ней сплавляли лес. Очень много водилось рыбы {щука, голавль, язь, плотва, окунь, налим}. В лесах много зверей: медведи, лоси, волки, кабаны, лисы, куницы, еноты, норки, бобры, выдры, зайцы, белки, рыси. Князь повелел: «Быть здесь поселению!» Так и возникло Князево.

В 2017 году жители Князево обратились к Главе ТМР Дмитрию Юнусову с просьбой привести в нормативное состояние, сгнивший общественный колодец и дорогу до деревни. В действующем перечне автомобильных дорог общего пользования дороги в деревню Князево не оказалось. При передаче колодцев в собственность Администрации ТМР от Левобережного сельского поселения, так же не были переданы и колодцы в деревне Князево. По обоим пунктам жителям были даны письменные ответы о том, что соответствующие работы включены в планы на 2018-2019 гг., однако по состоянию на 2020 год они проведены не были. В январе 2020 года жители деревни Князево обратились с просьбой передать территорию вокруг деревни в собственность Ярославского муниципального района. В обосновании данной просьбы указывалось, что деревня располагается на границе Тутаевского и Ярославского районов, на левом берегу реки Ить, через которую нет ни пешеходного моста, ни переезда. Река создаёт помеху для доступа к деревне пожарным, полиции, скорой и иных службам, приезжающим на вызовы со стороны ТМР.

В 2020 году силами и на средства жителей в деревне был построен общий колодец из бетонных колец на замену прогнившему деревянному. Помимо построенного в деревне находятся ещё 2 общественных колодца, оба деревянные и так же находятся в ненормативном состоянии.

Примечания 

Населённые пункты Тутаевского района